Па́вел Степа́нович Пи́менов (1814—1860) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Сын скульптора С. С. Пименова. Учился в Императорской Академии художеств (1824–1830, 1832–1835). В 1824 году был принят в Академию художеств; в 1830 гjle уволен из Академии, по случаю введения новых штатов; в 1832 году принят вновь полупенсионером. Получил звание свободного художника (1835).

Состоял архитектором в Гоф-Интендантской конторе (с 1836), в Корпусе горных инженеров, Горном институте (1845—1850). В 1857 году получил звание академика.

Проекты и постройки

Санкт-Петербург 
 Мариинская женская гимназия. Ломоносова ул., 13 (1857–1858); 
 Мариинское женское училище. Загородный пр., 13 — Ломоносова ул., 13х (1857–1858);
 Производственные здания механического завода «Макферсона, Карра и Ко».

Другие места 
 гимназия в Каменец-Подольском.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга